Натуральне число 354
 354 рік до нашої ери
 354 рік нашої ери